Bratronice est un toponyme qui peut désigner :

Bratronice, une commune du district de Kladno, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Bratronice, une commune du district de Strakonice, dans la région de Bohême-du-Sud.

Homonymie de localités en  Tchéquie